András László (1910–1981) festő
András László (1919–1988) író, műfordító
 András László (1966–) író